Full Throttle

Компьютерные игры 

  — компьютерная игра, выпущенная в 1984 году.
 Full Throttle (игра, 1995) — компьютерная игра, выпущенная в 1995 году.

Другое 
 Full Throttle (напиток) — напиток.